Алекса́ндр Влади́мирович Григо́рьев:
 Григорьев, Александр Владимирович (1891—1961) — марийский советский художник, общественный деятель и академик.
 Григорьев, Александр Владимирович (1943—1971) — советский футболист.
 Григорьев, Александр Владимирович (род. 1998) — российский дзюдоист.